Olpidiaceae är en familj av svampar. Olpidiaceae ingår i klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Olpidiaceae